«Форсаж 11» — будущий американский боевик, продолжение «Форсажа 10» (2023), одиннадцатая и заключительная основная часть и двенадцатый полнометражный фильм франшизы «Форсаж». Премьера картины запланирована, по предварительным данным, на февраль 2024 года.

Сюжет 
Фильм станет заключительной частью франшизы, рассказывающей о Доминике Торетто и его семье. По словам Вина Дизеля, «основная мифология цикла» закончится на «Форсаже 10», но развитие сюжета всё же продолжится. Известно, что «Форсаж 10» и «Форсаж 11» будут объединены сквозным сюжетом, в котором история Торетто получит логическое завершение. В феврале 2023 года Дизель рассказал, что в «Форсаже 11» появится новый персонаж, «полная противоположность Доминика. Он продвигает искусственный интеллект и беспилотные автомобили, а также философию, которая вместе с этим даёт… свободу».

В ролях 

 Вин Дизель — Доминик Торетто
 Мишель Родригес — Летти Ортис

Производство и премьера 
В октябре 2020 года стало известно, что основная серия фильмов, известная как «Сага о Форсаже», завершится десятой и одиннадцатой частями, причём к режиссуре вернётся Джастин Лин, а основной актёрский состав останется прежним. Было решено снимать эти два фильма одновременно. В апреле 2022 года Лин покинул режиссёрское кресло из-за творческих разногласий, но остался продюсером, а его место занял Луи Летерье.

В феврале 2023 года Вин Дизель рассказал, что хотел бы увидеть в одной из ролей в «Форсаже 11» Роберта Дауни-младшего. Речь шла о новом персонаже франшизы, причём осталось неясным, намерен ли Дизель пригласить Дауни в проект. Известно, что Мишель Родригес хотела бы, чтобы роль в фильме получил Мэтт Деймон. 

Премьера фильма запланирована, по предварительным данным, на февраль 2024 года.

Примечания 

Фильмы США 2024 года
Фильмы Universal Pictures